Еронгарикуаро има више значења:

 Општина Еронгарикуаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Еронгарикуаро (Еронгарикуаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику